Lexington může být:

místo v USA
 Lexington (Alabama)
 Lexington (Georgie)
 Lexington (Illinois)
 Lexington (Indiana)
 Lexington (Jižní Karolína)
 Lexington (Kentucky)
 Lexington (Maine)
 Lexington (Massachusetts)
 Lexington (Michigan)
 Lexington (Minnesota)
 Lexington (Mississippi)
 Lexington (Missouri)
 Lexington (Nebraska)
 Lexington (New York)
 Lexington (Ohio)
 Lexington (Oklahoma)
 Lexington (Oregon)
 Lexington (Severní Karolína)
 Lexington (Tennessee)
 Lexington (Texas)
 Lexington (Virginie)
 Lexington Avenue – ulice v New Yorku

loď
 Třída Lexington – třída letadlových lodí Námořnictva Spojených států 
 USS Lexington – jméno několika lodí Námořnictva Spojených států